Микивер ( — эстонская фамилия.

Известные носители 
 Микивер, Микк Арнольдович (1937—2006) — советский и эстонский актёр, режиссёр театра и кино, педагог. Народный артист СССР (1990).
 Микивер, Тыну Арнольдович (1943—2017) — эстонский актёр. Брат Микка Микивера.
  (1881—1964) — эстонский политический деятель, депутат Учредительного собрания Эстонии.